Erg steht für:

 Erg (Sahara), eine Sandwüste in der Sahara
 Erg (Einheit), eine Energieeinheit

erg steht für:
 Einheitenkürzel für das Erg (Einheit)

ERG steht als Abkürzung für:
 Aviaenergo, russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Elektroretinogramm, ein diagnostisches Hilfsmittel zur Untersuchung der Netzhautfunktion
 Eppendorf-Reaktionsgefäß für ein Probenvolumen im Mikroliterbereich, siehe Mikroreaktionsgefäß
 Energie-Rückgewinnung (vgl. WRG für Wärmerückgewinnung), in Heizung-, Lüftung- und Kältetechnik, Energetik etc.
 Erasmus-Reinhold-Gymnasium, ein Gymnasium in Saalfeld
 ERG (Unternehmen), italienisches Energieversorgungsunternehmen
 ERG-Theorie, eine Bedürfnistheorie
 ETS Related Gene, ein Onkogen
 Eurasian Resources Group, international operierendes Unternehmen für Bergbau, Energie und Metallurgie aus Kasachstan
 European Regulators Group, siehe Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
 European Research Group, rechtskonservative, gegen die EU gerichtete Gruppe der englischen Conservative Party
 Exportrisikogarantie, ein Instrument der staatlichen Exportförderung

Abkürzung